Rujnica est un toponyme qui peut désigner :
Rujnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rujnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.